Brezen se poate referi la:

Brezen, Kărdjali, sat din comuna Ardino, regiunea Kărdjali, Bulgaria
Brezen, Vitanje, sat din comuna Vitanje, Slovenia